

Localidades

Russell Springs (Kansas)
Russell Springs (Kentucky)

Desambiguações de topônimos